Maroon – gruppo musicale tedesco
 Maroon – album di Muslimgauze del 1995
 Maroon – album dei Barenaked Ladies del 2000
 Maroon – brano di Taylor Swift, dell'album Midnights del 2022